Жарко Поповић (Београд, 4. фебруар 1962), познатији као Поп, јесте бивши начелник Одсека за крвне деликте београдске полиције.

Референце  

Рођени 1958.
Припадници Службе државне безбедности
Београђани у полицији